Катенины (Котенины) — древний русский дворянский род.

Козьма Гаврилович Катенин служил Дмитрию Шемяке (1446), за что был пожалован селом Клусеево, которое принадлежало роду Катениных вплоть до национализации имения в 1918 году.

Третьяк Иванович — воевода в Чухломе (1512), участник похода на Казань в 1531 году.

Род Катениных внесён в VI часть родословной книги Костромской и Владимирской губерний (Гербовник, II, 59).

Потомки Катениных живут в России, Испании, Швейцарии.

Известные представители 
 Катенин Иван Иванович — приказный, воевода в Галиче (1608).
 Катенин Никита Андреевич — стряпчий (1678), стольник (1680—1686).
 Катенины: Никита и Илья Елизарьевичи — стряпчие (1692).
 Катенин Иван Елизарьевич — московский дворянин (1692).
 Катенин Андрей Федорович (1768—1835) — капитан, участник штурма Очакова, дядя Катенина П. А., отец Катенина А. А., владелец имения Клусеево.
 Катенин Иван Николаевич — штабс-капитан Измайловского полка, участник войн с Наполеоном, сражался при Бородине и Малоярославце (1812 год), Люцене, Бауцене, взятия Модлина (1813), кавалер орденов св. Анны II степени с алмазами и св. Владимира IV степени с бантом.

Примечания

Литература 
 

Шляхетские роды герба Елита
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины